Ахмед Адамович Магамаев (22 января 1991, Хасавюрт, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский и болгарский борец вольного стиля.

Карьера 
Является воспитанником хасавюртовкой школы «Спартак». В октябре 2016 года стал финалистом Межконтинентального кубка в Хасавюрте. В феврале 2017 года в составе сборной России был участником Кубка мира, где в команде занял 5 место. С 2018 года выступает за Болгарию. В феврале 2018 года стал чемпионом Болгарии. В январе 2020 года стал призёром международного турнира «Яшар Догу».

Личная жизнь 
По национальности — чеченец.

Достижения

За Россию 
 Межконтинентальный Кубок 2015 — 7;
 Межконтинентальный Кубок 2016 — ;
 Кубок мира по борьбе 2017 (команда) — 5;

За Болгарию 
 Чемпионат Европы по борьбе 2019 — 8;
 Чемпионат Европы по борьбе 2020 — 5
 Чемпионат Болгарии по вольной борьбе 2021 — ;

Примечания

Ссылки 
 

Борцы России
Чемпионы Болгарии по борьбе